Putywl (; ) ist eine Stadt im Norden der Ukraine in der Oblast Sumy mit rund 15.000 Einwohnern (2020) und ist das Verwaltungszentrum des gleichnamigen Rajons.
Die Stadt hat eine lange Geschichte, von der viele sehenswerte Baudenkmäler wie Klöster und Kirchen erhalten sind.

Geographie 
Putywl liegt am rechten Ufer des Flusses Seim, einem Nebenfluss der Desna, etwa 100 km nordwestlich vom Oblastzentrum Sumy und 42 km südlich von Hluchiw. Durch die Stadt verläuft die Regionalstraße P–44 und die Territorialstraßen T–19–11 und T–19–22 nehmen in Putywl ihren Anfang. Die Stadt Putywl bildet eine eigenständige Stadtgemeinde.

Geschichte 
Ursprünglich eine Stadt in Sewerien, wurde Putywl erstmals im Jahr 1146 in der Hypatiuschronik schriftlich erwähnt. Putywl war eine wichtige Festung zwischen den gegnerischen Fürstentümern der Kiewer Rus Nowhorod-Siwerskyj und Tschernigow und ein Bollwerk gegen die Kumanen, von denen es, wie auch im Igorlied besungen, 1186 erfolglos belagert wurde.

In der zweiten Hälfte des zwölften Jahrhunderts und im frühen dreizehnten Jahrhundert war die Stadt das Zentrum eines unabhängigen Fürstentums.

Nach der für die vereinigte Streitmacht der südrussischen Fürstentümer verlorenen Schlacht am Irpen gegen die litauische Streitmacht des Fürsten Gediminas im Jahr 1321 konnte die Stadt die Verteidigung gegen die Litauer nicht aufrechterhalten und wurde Bestandteil des Großfürstentum Litauen.
Nach der Schlacht an der Wedrosch im Jahre 1500 wurde die Stadt in das Großfürstentum Moskau einverleibt. Während der „Zeit der Wirren“ am Anfang des 17. Jahrhunderts war Putwyl Zentrum des Aufstandes von Iwan Bolotnikow und kurz eine Basis für Pseudodimitri I.

Bis zur Oktoberrevolution gehörte die Stadt zum Gouvernement Kursk des Russischen Kaiserreiches, dann zur RSFSR, und ab dem 16. Oktober 1925 wurde die Stadt Teil der Ukrainischen Sozialistischen Sowjetrepublik.
Am 10. September 1941 wurde die Stadt von Truppen der Wehrmacht besetzt und wurde Ausgangspunkt des Guerilla-Krieges der sowjetischen Partisanen. Nach dem Zerfall der Sowjetunion wurde die Stadt Teil der unabhängigen Ukraine.

Bevölkerungsentwicklung 

Quelle: 1857: 
1885: ;
ab 1897:

Rajon 
Der von Putywl aus verwaltete Rajon Putywl liegt im nördlichen Teil der Oblast Sumy und grenzt im Osten an die russische Oblast Kursk. Er hat eine Fläche von 1.103 km² und eine Bevölkerung von etwa 34.400 Einwohnern. Die Bevölkerungsdichte des Rajons beträgt 31 Einwohner pro km².

Söhne und Töchter der Stadt 

 Leonid Sagurski (1847–1912), Jurist und Hochschullehrer
 Nikolai Ugrjumow (1902–1982), sowjetischer General
 Oksana Plotnikowa (* 1971), Ökonomin, Managerin und Politikerin

Weblinks 

 
 offiz. Seite des Rajon Putywl (ukrainisch)
 Seite über die Stadt (russisch)
 Stadtgeschichte von Putywl (russisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Sumy
Ort am Seim
Rajon Putywl